CERAM Sophia Antipolis - ESC Nice est une école supérieure de commerce française.
Céram ou Seram est une île d'Indonésie.
 C. W. Ceram, pseudonyme de Kurt Wilhelm Marek, écrivain et journaliste allemand, auteur d'un ouvrage de vulgarisation archéologique devenu célèbre : Des dieux, des tombeaux, des savants.